Sapois (Jura) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Sapois (Wogezy) – francuska gmina w regionie Lotaryngia